hrabstwo Graham (ang. Graham County) w USA, w stanie Arizona
 hrabstwo Graham (ang. Graham County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Graham (ang. Graham County) w USA, w stanie Karolina Północna